Ali Gharbi ist der Name folgender Personen:

* Ali Gharbi (Boxer), tunesischer Boxer
 Ali Gharbi (Schwimmer) (1955–2009), tunesischer Schwimmer
 Ali Gharbi (Ringer), tunesischer Ringer